

Együttes 
 Girlfriend (ausztrál együttes) – ausztrál pop csapat
 Girlfriend (japán együttes) – japán pop-rock együttes
 Girl Friends – koreai pop duo

Album 
 Girlfriend – Matthew Sweet albuma

Kislemezek 
 Girlfriend (Alicia Keys-dal)
 Girlfriend (Avril Lavigne-dal)
 Girlfriend (B2K-dal)
 Girlfriend (Billie-dal)
 Girlfriend (Bobby Brown-dal)
 Girlfriend (Bow Wow-dal)
 Girlfriend (The Darkness-dal)
 Girlfriend (Matthew Sweet-dal)
 Girlfriend (Michael Jackson-dal)
 Girlfriend ('N Sync-dal)
 Girlfriend (Pebbles-dal)
 Girlfriend (The Pillows-dal)
 Girlfriend (Ashanti-dal)
 Girlfriend (Day26-dal)
 Girlfriend (Jim Jones-dal)